Nicolás Rossi (1998) – calciatore uruguaiano, di ruolo portiere
 Nicolás Rossi (2002) – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista